La supercoupe de Gambie de football est une compétition annuelle gambienne de football organisée par la Fédération de Gambie de football, opposant sur un match unique le champion de Gambie au vainqueur de la coupe de Gambie.

Histoire 

La première supercoupe de Gambie est organisée en 1999.

Palmarès

Notes et références 

Compétition de football en Gambie
Gambie
Compétition fondée en 1999